Esten steht für:
 Esten, autochthone nordeuropäische finno-ugrische Ethnie

Esten ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Esten (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Comedian
 Harriet Pye Esten (um 1760–1865), britische Schauspielerin